Леони́д Яце́нко:
 Яценко, Леонид Александрович  (род. 1933) — художник-график, книжный иллюстратор.
 Яценко, Леонид Петрович (род. 1954) — член-корреспондент АН Украины.